SYX steht für:
 Flughafen Sanya in China (IATA-Code)
 Skyway Airlines, amerikanische Fluggesellschaft (ICAO-Code)
 MIDI-SysEx-Datei, Computer-Dateiformat für MIDI-SysEx-Daten, siehe Musical Instrument Digital Interface

SYX